Col du Bonhomme peut désigner :
 le col du Bonhomme, un col du massif du Mont-Blanc, entre les communes de Beaufort et de Bourg-Saint-Maurice ;
 le col du Bonhomme, un col du massif de la Vanoise, entre les communes de Saint-Julien-Mont-Denis et de Saint-Martin-de-la-Porte ;
 le col du Bonhomme, un col dans le massif des Vosges entre les communes du Bonhomme et de Plainfaing ;
 le col du Bonhomme, un col de Nouvelle-Calédonie sur la commune de Poya.

Voir aussi 
 Col de la Croix du Bonhomme